Лекс:

Топоним 
 Лекс — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

Персоналии 
 Лекс, Иван Михайлович (1834—1883) — российский военный, дипломат и действительный статский советник.
 Лекс, Михаил Иванович (1793—1856) — российский сенатор, товарищ министра внутренних дел; тайный советник.
 Lexx, настоящее имя Кравченко, Алексей (род. 1961) — советский и российский рок-музыкант, известный как вокалист группы «Мастер».
Псевдоним
 Лекс Люгер (род. 1958) — известный рестлер, в данный момент закончивший карьеру.
Персонаж
 Лекс Лютор — суперзлодей DC Comics и заклятый враг Супермена.
 Лекс — персонаж комикса Deadly Class и сериала по нему

См. также 
 «Лексс» — фантастический телесериал.
 Lex — программа, генератор лексических анализаторов.